Четумал има више значења:

 Четумал, насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Четумал (Панаба), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику